Antonino Abrami – magistrato italiano 
 Lahcen Abrami – ex calciatore marocchino
 Serena Abrami – cantautrice italiana